Alexanderkreuz steht für

 Alexanderstein (Eldagsen), 1981 zwischen Eldagsen und Alferde in der Region Hannover gestohlener Kreuzstein
 Grablege mit Alexanderkreuz auf der Burg Schlitz in Mecklenburg-Vorpommern

Siehe auch:
 Friedrich-Franz-Alexandra-Kreuz, 1912 durch Großherzog Friedrich Franz IV. von Mecklenburg und seiner Frau der Großherzogin Alexandra gestiftetes Ordenszeichen